

Жінки 
 Пестрякова Марина (* 1972) — українська лижниця; учасниця Олімпійських ігор-1998.

Чоловіки 
 Пестряков Василь Олексійович (1917—1943) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Пестряков Володимир Борисович (1913—1991) — радянський інженер-конструктор. Лавреат Сталінських премій і Державної премії СРСР.
 Пестряков Олег Ігорович (* 1974) — український футболіст, півзахисник. Працював дитячим тренером у донецькому «Шахтарі».
російські прізвища